Signal to Noise může být:

 PSNR () – poměr mezi maximální možnou energií signálu a energií šumu
 Signal to Noise (komiks) – komiksová kniha Neila Gaimana s ilustracemi Davida McKeana z roku 1992
 Signal to Noise (album, The Rise) – album skupiny The Rise z roku 2002
 Signal to Noise (album, White Willow) – album skupiny White Willow z roku 2006
 Signal to Noise (album, Andy Jackson) – album hudebníka Andyho Jacksona z roku 2014